s108 (Amsterdam), een verkeersweg die de Stadhouderskade in Amsterdam verbindt met de Keizer Karelweg bij de A9
 s108 (Den Haag), een stadsroute in Den Haag die loopt over een gedeelte van de Binckhorstlaan en over de Maanweg